

Persone
 Giacomo Narizzano – calciatore italiano
 Silvio Narizzano – regista canadese

Altro
 Automotrici Narizzano Tipo I e II – automotrici termiche costruite dalla Ferrautovie